Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne) 
  de sécurité (Allemagne)

France 
 52e division d'infanterie (France)

Japon 
 52e division (armée impériale japonaise)

Royaume-Uni 
 52 division d'infanterie (Royaume-Uni)

Homonymie d'unités militaires